Burning Up (album Sizzli)
 Burning Up (singel Jonas Brothers)
 Burning Up (singel Madonny)